

Santi
San Potito, martire cristiano.

Località

Comuni
San Potito Sannitico – comune italiano in provincia di Caserta;
San Potito Ultra – comune italiano in provincia di Avellino.

Frazioni
San Potito – frazione di Ovindoli in provincia dell'Aquila;
San Potito – frazione di Lugo in provincia di Ravenna.
San Potito – frazione di Roccapiemonte in provincia di Salerno